Litinium är ett släkte av rundmaskar. Litinium ingår i familjen Oxystominidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Litinium